Harmonia (filosofia), ideal d'ordre encarnat en el cosmos grec
 Harmonia vocàlica, fenomen fonètic que afecta les vocals d'una mateixa paraula per fer-les d'una mateixa qualitat
 Harmonia musical, tot el que es relaciona amb els sons simultanis, s'oposa a la melodia
 Personatges: 
 Harmonia (mitologia), germana de Jàson i Dàrdanos
 Harmonia (filla d'Ares), personatge mitològic.
 Harmonia (filla de Geló II) (s. III aC), filla de Geló II i neta de Hieró II de Siracusa
 Mundo en Harmonía, ONG fundada l'any 1986 a Madrid
 (40) Harmonia, asteroide
 Harmonia (gènere), gènere de plantes de la família de les asteràcies
 Harmonia (grup de música), «supergrup» musical alemany